Victor "Vic" Vance es el protagonista de Grand Theft Auto: Vice City Stories. Vic Vance es militar y el hermano de Lance Vance.

Aparentemente iba a estar estacionado en la Base Naval de la Bahía de Guantánamo, en Cuba, pero se encontraba asimismo enemistado con la ley por razones desconocidas. En muchos casos se veía envuelto en actividades criminales, en algunos de ellos con Ricardo Díaz. En otros casos debía de enfrentarse a miembros de otras bandas.

Vic Vance siempre ha protegido a su familia, a su ciudad y a él mismo. Debido a una mala decisión y a un trabajo muy duro, vaga por las calles de la ciudad de Vice City, y se enfrenta al problema de construir su propio imperio.

Armando Riesco le da voz en Grand Theft Auto: Vice City y Dorian Missick en Grand Theft Auto: Vice City Stories.

Grand Theft Auto: Vice City Stories 
Tras terminar la historia, Victor recibe el traje militar en sus pisos francos, lo que puede significar que este sea readmitido en el ejército. Tras dejar el mundo criminal (puede que temporalmente o permanentemente) Victor deja todo su imperio a Ricardo Díaz, por eso en Grand Theft Auto: Vice City éste es aún más poderoso que antes.

Versión BETA 
En algunas imágenes promocionales del juego, se puede notar un pequeño detalle que podría diferenciar la versión actual de Victor Vance de su versión BETA. En algunas imágenes se puede notar un pequeño tatuaje en el brazo derecho de Vic.

Grand Theft Auto: Vice City 
Participa en el intercambio con su hermano Lance Vance y, justo cuando cerraban el trato, es asesinado por los hombres de Ricardo Díaz, junto con Harry y Lee. Más tarde, Lance dice que vengará a su hermano matando a Díaz.

Trajes que usa

Curiosidades 
 Es el primer protagonista de toda la saga GTA en morir, y el primero cuya muerte es relevada. El segundo es Johnny Klebitz de Grand Theft Auto IV: The Lost and Damned en 2013.

Referencias 

Personajes de Grand Theft Auto: Vice City Stories
Soldados ficticios
Personajes ficticios del siglo XX